En Pologne, Kotliny peut faire référence à :

dans la voïvodie de Łódź
 Kotliny, un village du powiat de Łódź-est,
 Kotliny, un village du powiat de Zduńska Wola. 

dans la voïvodie de Lublin 
 Kotliny, un village du powiat de Puławy.